Про́хорова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Прохорова, Анна Александровна (род. 1973) — российская телеведущая, журналист.
 Прохорова, Варвара Александровна (род. 1991) — российская лыжница.
 Прохорова, Виолетта Васильевна (1924—2021) — советская и британская прима-балерина.
 Прохорова, Галина Николаевна (род. 1974) — российская рок-певица, бильярдистка.
 Прохорова, Евгения Филипповна (1912—1942) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны.
 Прохорова, Екатерина Никифоровна (1779—1851) — русская купчиха и промышленница.
 
 Прохорова, Ирина Дмитриевна (род. 1956) — редактор «Нового литературного обозрения» и владелица одноимённого издательства.
 Прохорова, Лидия Петровна (1882—1927) — русский коллекционер и минералог.
 Прохорова, Мария Илларионовна (1901—1993) — советский биолог.
 Прохорова, Милица Ивановна (1907—1959) — одна из основоположников советской ландшафтной архитектуры.
 
 Прохорова, Юлия Александровна (род. 1987) — российская спортсменка (настольный теннис).

Двойные фамилии 
 Прохорова-Маурелли, Ксения Алексеевна (1836—1902) — артистка оперы, камерная певица и педагог. Примечания